Fitor (Forallac), poble del municipi de Forallac, al Baix Empordà, conegut pel seu dolmen.
 Comarca de Fitor, comarca vitícola del Narbonès, antiga regió del Llenguadoc.
 Fitor (Narbonès) (en grafia francesa, Fitou), municipi francès, situat a la comarca de Fitor, departament de l'Aude i regió de Llenguadoc-Rosselló.